Hyperion se poate referi la: 

 Hyperion (satelit), unul din sateliții planetei Saturn. 
 Hyperion (personaj), personaj literar cu puteri demiurgice, spre exemplu Hyperion din poezia Luceafărul de Mihai Eminescu. 
 Hyperion (mitologie), unul din titanii din mitologia Greciei antice. 
 Hyperion (tren), un automotor electric produs în România de compania Softronic.

Arte 
 Hyperion (film), un film fantastic din 1975 regizat de Mircea Veroiu
 Hyperion (album), album muzical al formației de tip power metal, Manticora. 
 Hyperion (poem), poem epic neterminat poetului englez romantic John Keats. 
 Hyperion (Longfellow), carte a poetului american Henry Wadsworth Longfellow. 
 Hyperion (Hölderlin), roman a scriitorului german clasicist și romantic Friedrich Hölderlin. 
 Hyperion (revistă literară), revistă literară germană cu o scurtă existență editorială, 1908. 
 Hyperion Cantos, serie de patru romane de science fiction a autorului american Dan Simmons. 
 Hyperion class (Babylon 5), clasă de crucișătoare spațiale în serialul science fiction american de televiziune Babylon 5. 
 Hyperion (benzi desenate), diferite personaje din serialul Marvel Comics. 
 Hyperion (Supreme Power), unul din personajele serialului Marvel Comics. 
 Hyperion (StarCraft), crucișător de linie (battlecruiser clasa Behemoth), navă spațială din universul fictiv StarCraft condusă de Jim Raynor și de amiralul Matt Horner. 
 Gradius (în America de Nord și Europa cunoscut ca Nemesis) serii de jocuri video japoneze care utilizează numele Hyperion în varianta jocurilor adaptate computerelor de tipul MSX. 
 Hyperion Hotel, loc din serialul de televiziune american Angel.
 Emperor Hyperion, personaj negativ în serialul Gekigangar 3. 
 Hyperion, unitate robotică în Empire Earth. 
 CAT1-X Hyperion Gundam series, armă imaginară.
 Hyperion , organizație din universul fictiv Borderlands

Organizații 
 Universitatea Hyperion din București
 Liceul Teoretic Hyperion din București
 Hyperion Solutions Corporation, companie producătoare de software comercial. 
 Hyperion Entertainment, companie producătoare de software pentru jocuri electronice. 
 Hyperion Records, companie muzicală specializată în înregistrări de muzică clasică. 
 Hyperion (editură), divizie a companiei Disney Corporation specializată în editarea de cărți.
 Hiperion Ștei, companie din România care produce mașini și utilaje de ridicat și transportat
 Hiparion, grup de presă din România

Alte utilizări 

 HMS Hyperion (H97) (1936 - 1940), vas de război britanic. 
 Hyperion (computer), computer fabricat în Canada începând cu anii 1980. 
 Hyperion sewage treatment plant, uzină de tratare a apelor reziduale din Los Angeles.